Ков (; ) — місто в Ірландії, що розташоване в графстві Корк, провінція Манстер.
 Вейл-Ков (інуктитут Tikiraqjuaq ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ , ) — село у Канаді у регіоні Ківаллік території Нунавут.